Мелик-Шахназарян () — армянская фамилия. В русифицированном варианте — Мелик-Шахназаров. Известные носители:

Мелик-Шахназарян 
 Мелик-Шахназарян, Ашот Зарэевич (1931—2004) — армянский дипломат и политический деятель.
 Мелик-Шахназарян, Левон Грантович (1958—2015) — армянский публицист и политолог, редактор.

Мелик-Шахназаров 
 Мелик-Шахназаров, Андрей Павлович (1887—1937) — советский военачальник, комдив, репрессирован.
 Мелик-Шахназаров, Александр Михайлович (1920—1986) — крупный учёный, педагог, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР.
 Мелик-Шахназаров, Арсен Ашотович (род. 1963) — советский, армянский и российский журналист-международник, дипломат и политолог.

См. также 
 Шахназаров
 Шахназарян